

Toponymes

San Jacinto : une ville du district fédéral de Bogota ;
 San Jacinto : une municipalité du département de Bolívar.

San Jacinto de Buena Fé : une ville de la province de Los Ríos.

San Jacinto : une ville en Californie ;
 Pic San Jacinto : un sommet en Californie ;
 Monts San Jacinto : une chaîne de montagnes en Californie ;
 San Jacinto : une rivière au Texas ;
 San Jacinto : un comté du Texas.

San Jacinto : une ville du département de Chiquimula

San Jacinto : une ville de Basse-Californie-du-Sud ;
 San Jacinto : une ville de l'État de Durango.

San Jacinto : une municipalité de la province de Masbate ;
 San Jacinto : une municipalité de la province de Pangasinan.

San Jacinto : une ville du département de Canelones

San Jacinto : capitale de la paroisse civile de la municipalité de Monseñor Carrillo dans l'État de Trujillo.

Batailles 
 La bataille de San Jacinto (1836): entre le Mexique et le Texas.
 La bataille de San Jacinto (1899): entre les États-Unis et les insurgés philippins.

Navires  
Trois navires de lUS Navy ont été nommés  d’après la bataille de San Jacinto au Texas en 1836.

Le San Jacinto est également un bateau à vapeur civil américain victime d’une collision en 1918.

Musique 
 San Jacinto est aussi une chanson de Peter Gabriel tiré de son album Peter Gabriel (Security) en 1982.